Okręty US Navy o nazwie USS "Carroll" lub podobnych:
 Pierwszy "Carroll" (DE-171) był niszczycielem eskortowym służącym w czasie II wojny światowej.
 Drugi "Charles Carroll" (APA-28) był transportowcem służącym w czasie II wojny światowej.

Carroll